Kutterau bezeichnet folgende Orte

 Kutterau (Tittmoning), einen Ortsteil der Stadt Tittmoning im Landkreis Traunstein in Bayern
 ein Gebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg
 Oberkutterau, einen Teil des Ortsteils Urberg der Stadt Dachsberg
 Unterkutterau, einen Teil der Stadt St. Blasien